Рубе-1 () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Нор, округ Лилль.

Кантон образован в результате реформы 2015 года.

Состав кантона 
В состав кантона входят центральные и западные кварталы города Рубе.

Политика 

С 2015 года кантон в Совете департамента Нор представляют член совета Рубе Карима Зуггах (Karima Zouggagh) (Союз демократов и независимых) и вице-мэр Рубе Макс-Андре Пик (Max-André Pick) (Республиканцы).

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки